Machowa – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Pilzno
 Machowa – góra na Pogórzu Śląskim
 Machowa – potok, dopływ Chotowskiego Potoku
 Machowa – dawna gromada

Zobacz też 
 Victoria – Rolnicki Machowa
 Machowo